L'edizione 2007-2008 dell'Eredivisie è iniziata nel mese d'agosto 2007, si è conclusa nel mese di maggio 2008 e ha visto come squadra vincitrice il PSV Eindhoven.

Squadre partecipanti 

 
 
 Excelsior Rotterdam
 Feyenoord Rotterdam
 De Graafschap - Neopromossa (N)
 
 
 Heracles Almelo
 N.E.C.

 NAC Breda
  - Campione Eredivisie 2006-2007 (C)
 Roda JC
 Sparta Rotterdam
 
 
 Vitesse Arnhem
 VVV-Venlo - Neopromossa (N)
 Willem II Tilburg

Classifica finale

Classifica marcatori

Play-off

Competizioni Uefa

Champions League 

Dopo esser stati disputati i play-off per la Champions League, il  viene ammesso alla UEFA Champions League 2008-2009 e l' viene ammesso alla Coppa UEFA 2008-2009, mentre  e NAC Breda, le altre due partecipanti eliminate prima della finale, si affrontano per decidere quale delle due accederà alla Coppa UEFA: vince l'.

Accesso ai play-off Coppa UEFA 

Partecipano a questa fase , NEC, Roda ed . Ad accedere ai play-off per l'ammissione in Coppa UEFA è il NEC, che batte Roda e Groningen, le quali, insieme all'Utrecht precedentemente battuto dal Groningen, rimangono fuori dalle Competizioni UEFA.

Coppa UEFA 

Ad accedere in Coppa UEFA è il NEC, che batte il NAC Breda, il quale parteciperà invece alla Coppa Intertoto 2008.

Play-off retrocessione-promozione 

I play-off retrocessione-promozione hanno visto prevalere De Graafschap - classificatosi al 16º posto in Eredivisie - e  - 6° in Eerste Divisie.

Verdetti 
  vincitore dell'Eredivisie 2007-08.
  ammesso alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2008-09.
  ammessa al 3º turno preliminare della UEFA Champions League 2008-09.
  ,  e NEC ammesse al 1º turno della Coppa UEFA 2008-09.
NAC Breda ammessa al 3º turno della Coppa Intertoto 2008.
  Excelsior e VVV-Venlo retrocesse in Eerste Divisie.
  Volendam e  promosse in Eredivisie; De Graafschap rimane in Eredivisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2007-2008
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato olandese di calcio